Saint-Étienne, Saint Étienne eller Saint Etienne kan syfta på

 Saint-Étienne – stad och kommun i Frankrike
 AS Saint-Étienne – fotbollslag
 Saint-Étienne i Bourges – katedral i Bourges
 Saint Etienne (musikgrupp) – en brittisk poptrio